La saison 2018-2019 de Challenge League est la  du championnat de la deuxième division suisse, après la Super League. Le championnat oppose en matchs aller-retour (deux fois, donc quatre parties contre chaque équipes) dix clubs dont un promu de Promotion League et un relégué de Super League. Le vainqueur est promu, le second est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au neuvième de Super League et le dernier descend en Promotion League.

Les 10 clubs participants

Classement 

 

 : Relégué de Super League 2017-2018
 : Promu de Promotion League 2017-2018

Résultats





Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, Neuchâtel Xamax, au deuxième de Challenge League, Aarau. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2019-2020 tandis que le perdant va en Challenge League. Le Neuchâtel Xamax se maintient en Super League à l'issue de ces barrages.

Lors du match aller, Neuchâtel Xamax est largement dominé à domicile par les Argoviens, mais les Neuchâtelois réalisent l'exploit lors du retour, renversant la vapeur (4-0 dans le temps réglementaire) pour finalement s'imposer aux tirs au but.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2018-2019
Suisse M2
Football M2
Championnat M2